

Авока — місто, штат Арканзас
 Авока — місто, штат Айова
 Авока — місто, штат Міннесота
 Авока — місто, штат Нью-Йорк
 Авока — місто, штат Пенсільванія
 Авока — селище, штат Небраска
 Авока — селище, штат Нью-Йорк
 Авока — селище, штат Вісконсин
 Авока — переписна місцевість, штат Індіана